Лициний ():

 Лициний (около 250—325) — римский император в 308—324 годах
 Лициний II (315—326 года) — соправитель императора Лициния в 317—324 годах

См. также
 Лицинии
 Лициния